Тью́пело () — название населённых пунктов в США:
 Тьюпело — город в Арканзасе
 Тьюпело — город в Миссисипи
 Тьюпело — город в Оклахоме